Daniel James "Dan" Schneider (* 14. ledna 1966 Memphis, Tennessee) je americký skladatel, herec, scenárista a filmový a televizní producent. Dan Schneider je co-prezident televizní produkční společnosti Schneider's Bakery.

Časný život a vzdělání 
Narodil se v Memphisu v Tennessee. Schneider nějaký čas chodil do Memphis University School (MUS), ale absolvoval na White Station High School v roce 1982. Navštěvoval různé třídy na Harvard University.

Herecká kariéra 
V polovině 80 let si Schneider zahrál v několika filmech, včetně Po maturitě a Radši umřít. Schneider také hrál ve filmech Velkofilm, Bláznivá spolubydlící a Žhavé prázdniny (1985). V roce 1986 si Dan Schneider zahrál Dennise Blundena v situační komedii pro americkou televizi ABC Head of the Class. Seriál měl 5 sérií a vysílal se od roku 1986 až do roku 1991.

V roce 1993 si zahrál v seriálu Home Free a v roce 1994 si zahrál Shawna Eckhardta v TV filmu Skutečný příběh Tonyi a Nancy, v jednom ze dvou televizních filmů o skandálu Tonya Harding a Nancy Kerrigan. Později se objevil ve filmu Good Burger, na kterém byl i jako co-scenárista a co-producent. Objevil se, se stejnou postavou jako ve filmu Good Burger v jeho seriálu All that, kde byly použity scény, které byly z Good Burger vyškrtnuty.

Měl opakující se roli v The Amanda Show, kde si zahrál starého muže, který byl stále přezdíván jako vtipálek. Také se objevil v poslední epizodě "Chasing Zoey" seriálu Zoey 101 jako taxikář. Poté se objevil v seriálu iCarly v epizodě "iMeet the First Lady".

Časté obsazování 
Schneider je známý tím, že obsazuje řadu stejných herců v mnoha z jeho televizních seriálů. Následuje seznam herců, kteří se objevili ve více televizních seriálech z produkce Schneidera. Někteří z herců se v seriálech objevili sami za sebe, a nebo svou postavu opakovali ve více seriálech z produkce Schneidera.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Američtí herci
Američtí scenáristé
Američtí filmoví producenti
Američtí hudební skladatelé
Narození 14. ledna
Narození v roce 1966
Narození v Memphisu
Žijící lidé
Muži